Goldener Helm steht für

Auszeichnungen
 Guldhjälmen, schwedische Eishockeytrophäe
 Kultainen kypärä, finnische Eishockeyauszeichnung
 Goldener Helm, deutsche Eishockeyauszeichnung
 Goldener Helm, deutsche Champions-Auszeichnung beim Trabrennen
 Goldener Helm, ehemalige Bezeichnung des Eurobowl
 Goldener Helm des ADMV, Motorsport
Weiteres
 Haus Goldener Helm, Düsseldorf
 Der Goldene Helm, Bezeichnung für den Spangenhelm von Gammertingen.